W Irlandii:
 Leitrim – hrabstwo w Irlandii
 Leitrim – miasto w hrabstwie Leitrim w Irlandii

W Irlandii Północnej:
 Leitrim – wieś w hrabstwie Down